Cindy Burger (voetballer) (1980), Nederlands voetbalspeelster
 Cindy Burger (tennisster) (1992), Nederlands tennisspeelster